Magura Witowska (szczyt) – wzniesienie na Pogórzu Spisko-Gubałowskim
 Magura Witowska – część Pogórza Spisko-Gubałowskiego